hrabstwo Surry (ang. Surry County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Surry (ang. Surry County) w USA, w stanie Wirginia
 Surrey – hrabstwo w Anglii